Die Saison 2004/2005 war die 13. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die elfte Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der BFC Preussen, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg. Die Eröffnungsspiele fanden am 7. August 2004 statt. Der letzte Spieltag fand am 5. Juni 2005 statt. Von 5. Dezember 2004 bis 29. Januar 2005 gab es eine Winterpause.

Tabelle

Quelle 
 
 

Fußballsaison 2004/05
2004